1-я танковая дивизия — соединение вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне, насчитывала два формирования.
 1-я танковая Краснознамённая дивизия — действовала с июня по сентябрь 1941 года, на базе дивизии создан ряд более мелких танковых частей;
 1-я танковая Московская Краснознамённая дивизия — в августе-сентябре 1941 года наименование части, впоследствии известной как 1-я гвардейская Московско-Минская ордена Ленина, Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия.